

Persona 
 Ramón López Mateos (1771-1814), médico y escritor español.
 Adolfo López Mateos (1908–1969), presidente de México.

Divisiones administrativas en México 
 López Mateos (Chiapas), localidad del estado de Chiapas, México
 López Mateos (Sinaloa), localidad del estado de Sinaloa, México
 López Mateos (Tabasco), localidad del estado de Tabasco, México
 López Mateos (Tamaulipas), localidad del estado de Tamaulipas, México